Лодзинская и Познанская епархия () — епархия Польской православной церкви. Объединяет приходы в центральной части Польши. Самая большая православная епархия в Польше по территории и самая малая по числу приходов.

Кафедральный собор — собор Александра Невского в Лодзи.

Образована в 1948 году. До 1951 года именовалась Лодзинской и Вроцлавской. Самая большая православная епархия в Польше по территории и самая малая по числу приходов.

Епископы 
 Георгий (Коренистов) (12 ноября 1948 — 16 ноября 1979)
 Савва (Грыцуняк) (25 ноября 1979 — 31 июля 1981)
 Симон (Романчук) (18 августа 1981 — 28 июня 2017)
 Григорий (Харкевич) (28 июня 2017 — 24 сентября 2017 года) , епископ Супралький
 Афанасий (Нос) (с 24 сентября 2017 года)

Благочиния 
 Лодзинское (приходы в городах: Лодзь, Калиш, Пётркув-Трыбунальский, Познань)
 Краковское (приходы в городах: Краков, Сосновец, Ченстохова, Радом, Кельце)
 Быдгощинское (приходы в городах: Быдгощ, Торунь, Влоцлавек)

Храмы 
 Александро-Невский собор (Лодзь)
 Церковь Ченстоховской иконы Божией Матери

Примечания

Ссылки 
 Лодзинско-Познанская Епархия
 DIECEZJA ŁÓDZKO-POZNAŃSKA на официальном сайте Польской православной церкви
 Historia prawosławia w Łodzi
 Cerkiew prawosławna w Polsce po zakończeniu II wojny światowej

Епархии Польской православной церкви
Появились в 1948 году в Польше
 
Организации, основанные в 1948 году